Несторович — фамилия. Известные носители:

 Несторович, Даниэль (более известен под фамилией Нестор; род. 1972) — канадский профессиональный теннисист сербского происхождения.
 Несторович, Иван Гаврилович (в монашестве Ириней; 1783—1864) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский.

См. также 
 Родион Несторович — московский боярин.